

Geografia 
 Aulie-Ata – uezd dell'Oblast' di Syr-Darya

Persone 
 Keith Aulie – giocatore canadese di hockey su ghiaccio
 Otto Aulie – calciatore norvegese, difensore
 Reidar Aulie – pittore norvegese
 Steinar Aulie – ex calciatore norvegese